Arizona – gatunek węży
 Arizona – stan w USA
 Arizona – amerykański western z 1940 roku w reżyserii Wesleya Rugglesa
 Arizona – polski film dokumentalny
 USS "Arizona" – okręty US Navy
 Arizona – gmina w Hondurasie